Franc van der Goes (burgemeester), burgemeester van Loosduinen
Frank van der Goes, Nederlands journalist en revolutionair